Massy, Essonne
 Massy, Saône-et-Loire
 Massy, Seine-Maritime